Daucus euboeus är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustave Beauverd och Topali. Daucus euboeus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
euboeus